Il singolare del torneo di tennis Mauritius Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Leander Paes che ha battuto in finale Fabrice Santoro 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Hicham Arazi (primo turno)
 Andrej Česnokov (primo turno)
 Johan Van Herck (secondo turno)
 Jeff Tarango (semifinali)

 Assente
 Fabrice Santoro (finale)
 Andrei Pavel (semifinali)
 Leander Paes (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mauritius Challenger 1996